Alfons d'Aragó i Castella (1222-1260), príncep d'Aragó i fill primogènit de Jaume I el Conqueridor i la seva primera esposa, Elionor de Castella
 Alfons I d'Aragó «el bataller» (1073 - Poleñino, 1134), Rei d'Aragó i Pamplona, comte de Ribagorça i Sobrarb (1104-1134) i rei consort de Castella (1109-1114).
 Alfons II d'Aragó «el Cast» (1152/1157 - Perpinyà, 1196), sobirà de la Corona d'Aragó amb els títols principals de comte de Barcelona, rei d'Aragó 
 Alfons III d'Aragó «el franc» (1265-1291), comte de Barcelona, rei d'Aragó, de València (1285-1291) i de Mallorca (1286-1291)
 Alfons IV d'Aragó «el benigne» (Nàpols, 1299 - Barcelona, 1336), sobirà de la Corona d'Aragó amb els títols principals de comte de Barcelona, rei d'Aragó, rei de València, de Sardenya i Còrsega (1327-36)
 Alfons V d'Aragó «el Magnànim» (Medina del Campo, Castella, 1396 - Nàpols, 1458), Rei d'Aragó, de València, de Mallorca, de Sicília, de Sardenya (1416-58) i de Nàpols (1442-58) i Comte de Barcelona 
 Alfons d'Aragó i de Foix, (1332-1412), marquès de Villena, comte de Ribagorça (1381-1412), senyor i duc de Gandia i comte de Dénia, candidat al tron d'Aragó durant el Compromís de Casp
 Alfons d'Aragó i d'Escobar o Alfons VI de Ribagorça (1417-95), primer duc de Vilafermosa i fill morganàtic de Joan el Gran i Leonor d'Escobar 
 Alfons d'Aragó (bisbe) (1455-1514), fill natural d'Alfons VI de Ribagorça, bisbe de Tortosa (1475-1512), arquebisbe de Tarragona (1513-1514) i president de la Generalitat de Catalunya (1500-3).
 Alfons d'Aragó (arquebisbe) (1478-1520), arquebisbe de Saragossa i fill il·legítim de Ferran el Catòlic i Aldonça Roig d'Ivorra
 Alfons d'Aragó i López de Gurrea o Alfons VII de Ribagorça o (1487-1550), fill de Joan II de Ribagorça i net d'Alfons VI de Ribagorça

 Alfons d'Aragó i de Portugal (Sogorb, 1489 - El Puig de Santa Maria, 1563), noble del casal d'Aragó, duc de Sogorb i comte d'Empúries
 Alfons Frederic d'Aragó, fill bastard de Frederic II de Sicília, criat a la cort catalana de Jaume el Just, el 1317 fou nomenat vicari